Хом может означать:

 Хом — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Хом, Эверард — британский врач и зоолог.
 Хом — индуистский обряд, во время которого индуисты зажигают костер, читают молитвы и бросают в огонь «гхи» — топленое масло.